Лидва — топоним в России:

 Лидва-1 — деревня в Лавровской волости Печорского района Псковской области
 Лидва-2 — деревня в Лавровской волости Печорского района Псковской области
 Лидва-Шумилово — деревня в Лавровской волости Печорского района Псковской области 
 Лидва-Выселок — деревня в Лавровской волости Печорского района Псковской области
 Лидва — река в Псковской области, приток р. Кудеб